Заволо́ка — іноземець, захожий з іншої країни.
 Заволо́ка — колода, якою закладали в греблі прорване місце.

 Заволока Дмитро Дмитрович — радянський партієць; репресований.

 Заволока — село в Україні, у Чернівецькій області, Сторожинецькому районі.